Jesús Alejandro Gómez Lanza (La Paz, 18 de julho de 1979) é um futebolista boliviano que atua como volante. Atualmente está no Blooming da Bolívia. Já participou da Seleção Boliviana Sub-20 no Campeonato Mundial de Futebol Sub-20 de 1999 realizado na Nigéria.

Futebolistas da Bolívia
Naturais de La Paz